Doña Sancha puede hacer referencia a:
Sancha de Aragón (n.1045) noble del Reino de Aragón, hija del rey Ramiro I de Aragón.
Sancha de Aragón (n. 1246) Infanta de Aragón, hija del rey Jaime I el Conquistador. 
Doña Sancha Muñiz noble del Reino de León.